Down and Out in Paris and London (boek), de debuutroman van George Orwell uit 1933, in het Nederlands vertaald als Aan de grond in Londen en Parijs
 Down and Out in Paris and London (album), een muziekalbum van de Britse band The Tangent uit 2009